Samain steht für:
 Albert Samain (1858–1900), französischer Lyriker

 eine Schreibweise des mythologischen keltischen Festes Samhain